En mathématiques, un méga-nombre premier est un nombre premier avec au moins un million de chiffres en base dix.

En , plus de  premiers étaient connus. Le premier à avoir été trouvé était le premier de Mersenne 26972593 − 1 avec  chiffres, découvert en 1999 par Nayan Hajratwala, un participant au projet du calcul distribué GIMPS.

Le terme bevapremier a été proposé comme un terme pour un premier comportant au moins .

En fait, « presque tous » les nombres premiers sont des méga-premiers, comme la quantité de nombres premiers avec plus d'un million de chiffres est infinie. Toutefois, la grande majorité des nombres premiers connus ne sont pas méga premiers.

Méga-nombre premiers et PP connus 
Les nombres marqués « Premier » dans la dernière colonne ont été prouvés premiers ; ceux marqués « PP » ne l'ont pas été. Voir l'article sur les nombres premiers probables.

Références

Voir aussi 
 Nombre premier titanesque
 Nombre premier gigantesque

Nombre premier
Suite d'entiers